Câmpulung ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:

 Câmpulung, Stadt im Kreis Argeş
 Câmpulung la Tisa, Gemeinde im Kreis Maramureş
 Câmpulung Moldovenesc, Stadt im Kreis Suceava